Кубок Німеччини з футболу 2015–2016 — 73-й розіграш кубкового футбольного турніру в Німеччині. Титул здобула Баварія (Мюнхен).

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 серпня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 серпня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 серпня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 серпня 2015

|}
1Матч перевано на 71 хвилині.

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 жовтня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 жовтня 2015

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 грудня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 грудня 2015

|}

Чвертьфінали 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 лютого 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 лютого 2016

|}

Півфінали 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 квітня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 квітня 2016

|}

Фінал

Бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Німеччини на kicker  
 Кубок Німеччини на soccerway 

2015—2016
Німеччина
Німеччина
2015 у німецькому спорті
2016 у німецькому спорті